Chodov est un toponyme qui peut désigner :

Chodov, une commune du district de Karlovy Vary, dans la région de Karlovy Vary ;
 Chodov, une commune du district de Domažlice, dans la région de Plzeň ;
 Chodov, une ville du district de Sokolov, dans la région de Karlovy Vary ;
 Zadní Chodov, une commune du district de Tachov, dans la région de Plzeň ;
 Chodov, un quartier de la ville de Prague ;
 Chodov, une station de la ligne C du métro de Prague qui s'y trouve.

Homonymie de localités en  Tchéquie